Cette liste répertorie les châteaux en France. Ils sont classés par ordre alphabétique.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X 
 Xaintrailles dans le Lot-et-Garonne

Y 
 Yèvre dans le Loiret
 Yville en Seine-Maritime
 Yvoire en Haute-Savoie

Z 
 Zuthove dans le Nord

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des châteaux français par département - :Catégorie:Château en France par département
 :Catégorie:Château en France par région